Виллер-ла-Виль ():
 Виллер-ла-Виль — коммуна в Бельгии, регион Валлония
 Виллер-ла-Виль — коммуна во Франции, регион Франш-Конте